Ммопане () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Квененг.

Географическое положение 
Деревня расположена в юго-восточной части округа, примерно в 15 км от столицы страны, города Габороне, на высоте 1010 м над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 14 655 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны